Ezechia da Vezzano – detto Lorenzo Zacchia il Vecchio
 Giuseppe Antonio Zacchia Rondinini – cardinale
 Laudivio Zacchia – cardinale
 Lorenzo Zacchia il giovane – pittore lucchese
 Paolo Zacchia – medico
 Paolo Emilio Zacchia – cardinale
 Zaccaria Zacchi – detto Zacchia da Volterra, scultore